

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Benedicta Boccoli, (1966- ), actrice et animatrice de télévision italienne ;
 Brigitta Boccoli, (1972- ), actrice et interprète de photo-romans italienne ;
 Gustavo Boccoli, (1979- ), footballeur brésilien naturalisé israélien ;

Homonymie de patronyme